Притхипал Сингх (, , 28 января 1932, Нанкана-Сахиб, Британская Индия — 20 мая 1983, Лудхияна, Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), защитник. Олимпийский чемпион 1964 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1960 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1968 года.

Биография

Ранние годы 
Притхипал Сингх родился 28 января 1932 года в индийском городе Нанкана-Сахиб (сейчас в Пакистане).

В детстве учился в Нанкана-Сахибе. После разделения в 1947 году Британской Индии на Индию и Пакистан его семья переехала в Восточный Пенджаб. Здесь Сингх учился в сельскохозяйственном колледже Лудхияны, имел стипендию за академические успехи. В 1950—1956 годах играл за команду колледжа по хоккею на траве, был капитаном команды, участвовал в турнирах штата Пенджаб. Получил награду за достижения в спорте и учёбе. В 1956 году получил степень магистра сельского хозяйства.

Спортивная карьера 
После окончания колледжа стал работать в полиции Пенджаба инспектором, выступал за её команду по хоккею на траве.

В 1958 году стал играть за сборную Индии, участвовал в турне по Восточной Африке, сыграв в Уганде, Кении, Танганьике и Занзибаре, в 1959 году — в турне по Европе.

В 1960 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции защитника, провёл 6 матчей, забил (по имеющимся данным) 5 мячей (три в ворота сборной Дании, два — Нидерландам).

В 1961 году получил правительственную награду Арджуна за выдающиеся достижения в спорте, став первым хоккеистом, удостоенным её.

В 1962 году в составе сборной Индии по хоккею на траве завоевал серебряную медаль на летних Азиатских играх в Джакарте.

В 1963 году покинул Пенджабскую полицию, не дождавшись повышения, и стал играть за Индийскую железнодорожную полицию. В 1965 году получил медаль от министра железнодорожного транспорта Индии как лучший спортсмен железных дорог.

В 1964 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио и завоевал золотую медаль. Играл на позиции защитника, провёл 9 матчей, забил 10 мячей (по два в ворота сборных Гонконга, Малайзии и Австралии, по одному — Бельгии, ФРГ, Канаде и Нидерландам). Стал лучшим снайпером турнира.

В 1966 году в составе сборной Индии по хоккею на траве завоевал золотую медаль на летних Азиатских играх в Бангкоке.

В 1967 году удостоен правительственной награды «Падма Шри».

В 1968 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции защитника, провёл 9 матчей, забил (по имеющимся данным) 7 мячей (два в ворота сборной Мексики, по одному — Новой Зеландии, Испании, Бельгии, ГДР и ФРГ). Был капитаном команды вместе с Гурбуксом Сингхом.

Жизнь после окончания карьеры и убийство 
После Олимпиады завершил игровую карьеру. Работал в Малайзийской федерации хоккея на траве, был председателем селекционной комиссии.

С 1968 года и до конца жизни работал спортивным директором и директором по социальному обеспечению студентов Пенджабского сельскохозяйственного университета в Лудхияне. Ему приходилось разбираться в конфликтах между состоявшими в разных общественных и политических организациях студентами. Противостояния между группами учащихся нередко приводили к гибели студентов.

Утром 20 мая 1983 года был застрелен в Лудхияне возле собственного офиса в кампусе Пенджабского сельскохозяйственного университета. После того как Сингх припарковал свой мотоцикл у кампуса, двое молодых людей вытащили револьверы и четырежды выстрелили ему в голову и грудь. Момент нападения видели более дюжины университетских чиновников и студенты. Несмотря на это, убийцы скрылись на мотоцикле.

Личности убийц и причины убийства не раскрыты, несмотря на то что под обвинение попали 19 студентов, однако доказать их вину не удалось: последнего из них оправдали в 1990 году. По словам лидера Ассоциации демократических прав (AFDR) Нарбхиндера Сингха, студенты могли заподозрить олимпийского чемпиона в том, что он способствовал устранению двоих студентов вуза: лидера Пенджабского союза студентов Пиртипала Сингха Рандхавы и футболистки Пиары Сингх, убитых соответственно в 1978 и 1983 годах. Известно, что незадолго до убийства Сингх, который постарался очистить вуз от асоциальных элементов, получал угрозы. Ему предлагали завести охранника, однако олимпийский чемпион отверг это предложение.

Семья 
Отец Притхипала Сингха Сардар Вадхава Сингх Чанди был школьным учителем и агрономом.

У Притхипала Сингха была дочь, которой на момент его убийства было 2 года.

Память 
В 2015 году в Индии вышел биографический художественный фильм «Притхипал Сингх. История». Роль Сингха исполнил Викас Кумар.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года
Кавалеры Падма Шри за заслуги в области спорта
Лауреаты премии Арджуна
Застреленные в Индии
Нераскрытые убийства в Индии
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве